Marzenia senne
 Sny (Yume), film Kurosawy (1990)
 Sny (Сны), film Szachnazarowa (1993)

Zobacz też: sen